Pesa Swing sind drei- bis fünfteilige, zu 100 % niederflurige Straßenbahn-Multigelenktriebwagen des Herstellers PESA aus Bydgoszcz, Polen. Die ersten Swing wurden als Weiterentwicklung des Typs 120N an die Straßenbahn Warschau ausgeliefert und erhielten die Bezeichnung 120Na. Seitdem wurden weitere Swing in unterschiedlichen Varianten an Straßenbahnbetriebe in Polen und anderen osteuropäischen Ländern ausgeliefert.

Gegenüber dem Vorgängertyp 120N erhielten die 120Na eine anders designte, etwas bullig wirkende Frontpartie. Auffällig ist der deutlich niedrigere Sitzplatzanteil (40 + 4 Notsitze statt 63 beim 120N).

Geschichte 

Produziert werden die 120Na auf Grund eines Vertrags vom 29. Mai 2009, welcher die Lieferung von insgesamt 186 Exemplaren im Zeitraum 2010 bis 2013 vorsah. Dabei sollten bis Ende 2012 100 Stück in Betrieb gehen. Im Mai 2010 wurde das erste Fahrzeug nach Warschau geliefert, eingehenden Tests unterzogen und am 1. Juni erstmals im Fahrgastbetrieb eingesetzt. Anfang Oktober 2010 ging der erste SWING in Danzig in Betrieb, und im Februar 2011 erhielt Stettin seinen ersten Zug, dem im März fünf weitere folgten.

Am 13. Juni 2010 fuhr das erste Serienexemplar, dem nach Herstellerangaben im August ein zweiter Wagen folgte. Bis Jahresende wurden 27 Stück ausgeliefert, zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2012 wurden es insgesamt 120 Einheiten. Bis November 2013 wurden alle 186 bestellten Exemplare in Betrieb genommen, um die bereits über 40 Jahre alten 13N und die meisten 105Na abzulösen. Sechs Wagen sind Zweirichtungswagen der Unterbauart 120NaDuo.

Betreiber

Bildergalerie

Weblinks 

 Technische Beschreibung des 120Na auf der Website des Herstellers (PDF)

Einzelnachweise 

Straßenbahnfahrzeug (Pesa)
Schienenverkehr (Polen)